Zaladdzie – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim
 Zaladdzie – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie słuckim
 Zaladdzie – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim
 Zaladdzie – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie uszackim